Ставракис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ставракис, Тасо (род. 1957) — американский актёр кино и телевидения, каскадёр и постановщик трюков,
  (род. 1956) — киприотский банкир и политик.